Чемпионат Европы по дзюдо 2017 года проходил с 20 по 23 апреля в Варшаве (Польша) во дворце спорта .

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Страны-участницы 
В соревнованиях приняли участие 369 спортсменов из 41 страны.

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 Сайт Европейского союза дзюдо

Чемпионаты Европы по дзюдо
Апрель 2017 года
Международные спортивные соревнования в Варшаве
Спорт в Польше в 2017 году
2017 год в дзюдо
дзюдо
Чемпионаты Европы в Польше
Международные соревнования по дзюдо в Польше